Гориш () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется земельной дирекции Дрезден. Входит в состав района Саксонская Швейцария. Подчиняется управлению Кёнигштайн/Зекс. Швайц.  Население составляет 2107 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,78 км². Официальный код  —  14 2 87 120.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Ссылки 
 www.gohrisch.de  Официальная страница

Города Саксонии